Gyula Katona (1876-1928) – węgierski gimnastyk
 Gyula O. H. Katona (ur. 1941) – węgierski matematyk, ojciec
 Gyula Y. Katona (ur. 1965) – węgierski matematyk, syn

Zobacz też